A 2009–2010-es izraeli labdarúgó-bajnokság első osztálya 2009. augusztus 22-én, 16 csapat részvételével indult. A címvédő az Makkabi Haifa csapata.

A bajnokság állása

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 

Forrás: The Israel Football Association

Stadionok és edzők

Források

Külső hivatkozások 
 A Ligat háAl hivatalos oldala

Izraeli labdarúgó-bajnokságok
izrael 1